OK Kamnik – słoweński klub siatkarski kobiet, powstały w 1947 w Lublanie.

Sukcesy 
Mistrzostwo Słowenii:
  2010, 2015, 2016, 2020, 2021, 2022
  2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018
  2009
Puchar Słowenii:
  2013, 2014, 2019, 2021
MEVZA:
  2014, 2016, 2020
  2015, 2017, 2022

Kadra

Sezon 2020/2021

Sezon 2019/2020

Sezon 2018/2019

Sezon 2017/2018

Sezon 2016/2017

Sezon 2015/2016

Przypisy 

Słoweńskie kluby siatkarskie
Kluby siatkarskie założone w 1947